

Miejscowości w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 10 
 Tokary – wieś w woj. dolnośląskim, w pow. wrocławskim, w gminie Długołęka 
 Tokary – osada w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Tokary – osada leśna w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyńskim, w gminie Golub-Dobrzyń
 Tokary – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Turobin 
 Tokary – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Korczew 
 Tokary – wieś w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka 
 Tokary – wieś w woj. podlaskim, w pow. siemiatyckim, w gminie Mielnik 
 Tokary – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo 
 Tokary – osada w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Ślesin
 Tokary – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. sławieńskim, w gminie Sławno

Miejscowość na Białorusi 
 Tokary – wieś w obwodzie brzeskim, w rejonie kamienieckim, w sielsowiecie Ogrodniki

Zobacz też 
 Tokary Pierwsze, Tokary Drugie, Tokary-Gajówka, Tokary-Rąbież, Tokarnia